USS Tigress — название нескольких кораблей ВМС США.

 USS Tigress (1813) — шхуна. На службе с 1813 года. Захвачена англичанами в 1814 году.
 USS Tigress (1861) — пароход. Закуплен в 1861 году, потерян в 1862 году.
 USS Tigress (1871) — пароход. На службе с мая по ноябрь 1873 года.
 USS Tigress (1905) — сторожевой корабль. На службе с 1917 по 1918 или 1919 год.

Литература